Балдуїн IV Будівельник (; 1108 — 8 листопада 1171) — граф Ено у 1120—1171 роках.

Належав до Фландрського дому. Старший син Балдуїа III, графа Ено, та Йоланди Гельдернської. 1120 року після загибелі батька внаслідок нещасного випадку спадкував владу. Через малий вік регентшею стала мати. Остання домовилася про шлюб сина з Алісою, донькою Готфріда I, графа Намюру. Шлюбний договір був складений таким чином, що після припинення чоловічої лінії в роді графів Намюру права на це графство отримували графи Геннегау.

1127 року перебрав управління Ено на себе. Того ж року після загибелі Карла I, графа Фландрії, висунув претензії на це графство. Втім французький король Людовик VI передав його Вільгельму Клітону. Спроба графа Ено спільно з Вільгельмом Іпрським захопити Фландрію зброєю зазнала невдачі. Він лише сплюндрував паг навколо міста Алст. 1128 року після смерті Вільгельма знову спробував захопити Фландрське графство, вступивши у боротьбу проти Теодоріха Ельзаського. Боротьба з ним тривала до 1132 року, переважно біля Остревані і Камбре, але зрештою невдало. Під час цього 1130 року Балдуїн IV оженився на своїй нареченій Алісі.

1147 року під час відсутності Теодоріха I, графа Фландрії, вкотре спробував захопити це володіння. Сплюндрував Артуа і відступив після того, як Сибіла Анжуйська, дружина Теодоріха I, відправила армію, яка спустошила у відповідь Ено. Після цього за посередництва Самсон де Мовуазен, архієпископа Реймсу, було укладено перемир'я на півроку. 1150 року Теодоріх I, що повернувся до Фландрії, виступив проти Балдуїна IV. Останнього підтримали Генріх II де Леєз, єпископ Льєжу, і Генріх I, граф Намюру. 1151 року було укладено мир, що був скріплений весіллям Балдуїна, спадкоємця Балдуїна IV, з Маргаритою, донькою Теодоріха I.

У внутрішній політиці став відомий завдяки своїй активній діяльності в містах зі зведенню нових фортець та церков. У 1158 році побудував вежу Бурбант. Того ж року поступився місцевістю Брен-ла-Віло капітулу монастиря Сент-Водру. 1159 року приєднав до своїх володінь сеньйорію Шиме, 1160 року — шателанство Остревані.

У 1169 році під час весілля свого сина Балдуїна граф показував баронам і васалам новий, ще недобудований палац у Ле-Кенуа. Група людей пересувалася по погано закріплених, хитких лісах, які потім під ними звалилися. Деякі з почту були легко поранені, проте Балдуїн IV при падінні зламав собі обидві ноги (за іншими відомостями стегна) і хребет і помер через 2 роки.

Примітки

Джерела 
 J-J. de Smet, " Baudouin IV ", Académie royale de Belgique, Biographie nationale, vol. 1, Bruxelles, 1866, p. 808—810.

Графи Геннегау